Arıcak (district), een Turks district in de provincie Elazığ
 Arıcak (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Arıcak